Broadway kan henvise til:

 Broadway - en gade på Manhattan i New York City
 Broadway (teaterdistrikt) - opkaldt efter gaden, omtales Broadway for New Yorks revy- og teaterliv generelt
 Broadway (Brooklyn) - en gade i Brooklyn i New York City
 Broadway (Queens) - en gade i Queens i New York City

Bygninger 
 Broadway Mansions - et hotel i Shanghai
 Broadway Theatre - teater i New York City
 Broadway Tower - et tårn i England

Film og skuespil 
 Broadway: Brooklyn -en dansk dokumentarfilm fra 2003
 Broadway Danny Rose - en amerikansk film instrueret af Woody Allen fra 1984
 Broadway (film fra 1942), en amerikansk film
 Broadway (skuespil), et amerikansk skuespil skrevet af George Abbott